Siren — многозначное название:
 Siren () — род хвостатых земноводных, относящийся к семейству сиреновых
 Siren () — студийный альбом рок-группы Roxy Music
 «The Siren» — песня  финской симфоник-пауэр-металической группы Nightwish
 Siren®   — запатентованный Polycom формат широкополосного программного кодирования звука

См. также 
 Сирены (значения)
 Forbidden Siren
 Siren Charms
 Сирин